Fröhlich-Hof ist der Name folgender Gebäude:

 Fröhlich-Hof (Meidling), eine städtische Wohnhausanlage im 12. Wiener Gemeindebezirk Meidling
 Fröhlich-Hof (Rudolfsheim-Fünfhaus), ein Wohn- und Werkstättengebäude im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus, Hütteldorfer Straße 44–46